Александр Воскресенский:
 Воскресенский, Николай Антипович (1847 — после 1903) — русский архитектор.
 Воскресенский, Николай Саввич (ок. 1858 — после 1926) — епископ Русской православной церкви, епископ Барнаульский Никодим.